Lakamatyu Witebsk – białoruski klub piłkarski, funkcjonujący w latach 1949-2000.
 FK Witebsk – białoruski klub piłkarski, występujący pod nazwą Lakamatyu w latach 2002-2006.